

Culture et société 
 Le château de Hanstein est un château en ruines qui domine la rivière Werra, en Thuringe (Allemagne) près de Bornhagen.

Patronyme 

 Fritz Huschke von Hanstein (1911-1996), un pilote automobile allemand ;
 Otfrid von Hanstein (1869-1959), un écrivain allemand ;
 Wilhelm Hanstein (1811-1850), un joueur d'échecs allemand.